Хи́рвонен () — финская фамилия. Известные носители:

 Хирвонен, Анна Григорьевна (1902—1978) — Герой Социалистического Труда.
 Хирвонен, Микко (род. 1980) — финский раллийный автогонщик.
 Хирвонен, Ээро (род. 1996) — финский двоеборец.